El mapa de la Península Ibérica forma parte de la Colección Harley (3686 de la Biblioteca Británica), y es una página del atlas manuscrito del siglo XV, realizado entre 1436 y 1450. Escrito sobre pergamino en latín por un autor anónimo, probablemente de Venecia, origen de toda la colección geográfica de atlas, es particularmente extraordinario por mostrar las fronteras de los entonces reinos ibéricos de Castilla, Aragón, Navarra y Portugal, de confesión cristiana y de un color diferente, el reino musulmán de Granada. 

Está basado en las copias latinas de un atlas del , el de la Geographia de Claudio Ptolomeo, mejorado por los conocimientos del autor anónimo pero capaz de reflejar en su obra los avances de su época, lo que da mayor calidad a la obra en comparación con otras contemporáneas, como el Códice Wilczek-Brown de 1481.

Robert Burscough fue dueño de la Colección Harley poco antes antes de su muerte. Posteriormente fue vendida por la viuda de Burscough en mayo de 1715 a Robert Harley cuando llegó a formar parte de su colección privada. La colección entera pasó por varios miembros de la familia Harley antes de ser vendida al gobierno británico por Margaret Bentinck, duquesa de Portland en 1753. Forman parte de la Colección además mapas de las Islas Británicas, zonas de África y Europa y el levante mediterráneo.

Véase también 
 Mapamundis antiguos

Referencias 

Mapas históricos